Пиетиля () — финская фамилия. Известные носители:

 Пиетиля, Рейма (1923—1993) — финский архитектор, один из представителей органической архитектуры.
 Пиетиля, Сакари (род. 1954) — финский хоккейный тренер.
 Пиетиля, Тууликки (1917—2009) — финская художница.
 Пиетиля Хольмнер, Мария (род. 1986) — шведская горнолыжница, трёхкратная призёрка чемпионата мира.